Élisabeth Vigée-Le Brun - Frans kunstschilder
 Vigée-Lebrun (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaande kunstschilder